Флері́-Мерожи́с, Флері-Мерожіс () — муніципалітет у Франції, у регіоні Іль-де-Франс, департамент Ессонн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 26 км на південь від Парижа, 6 км на захід від Еврі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 1678 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 5054,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Сусідні муніципалітети

Посилання 

 Офіційний сайт
 Флері-Мерожис на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень.
 [ Розташування муніципалітету Флері-Мерожис на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ессонн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ессонн